Эдвард Фицджеральд:
 Фицджеральд, Эдвард (1763—1798) — ирландский лорд, революционер.
 Фицджеральд, Эдвард (1809—1883) — английский поэт и переводчик.
 Фицджеральд, Эдвард (1890—1966) — американский хоккеист.